Движение за независимость Тайваня — это политическое движение, стремящееся к официальному международному признанию Тайваня как независимой, суверенной страны и выступающее против объединения Китая.

В настоящее время политический статус Тайваня неоднозначен. Тайвань и другие острова в настоящее время находятся под контролем Китайской Республики (Тайвань), государства, которое поддерживает официальные дипломатические отношения и признано пятнадцатью странами, признанными членами Организации Объединённых Наций. Нынешняя администрация Китайской Республики (Тайвань) утверждает, что Тайвань уже является независимой страной как Китайская Республика, и поэтому ему не нужно добиваться какой-либо формальной независимости.

Использование термина независимости для Тайваня может быть неоднозначным. Если некоторые сторонники заявляют, что они согласны с независимостью Тайваня, они могут иметь в виду либо идею формального создания независимой Республики Тайвань, либо идею о том, что Тайвань стал синонимом нынешней Китайской Республики и уже является независимым (как отражено в концепции ). Некоторые сторонники выступают за исключение Цзиньмэнь и Мацзу, которые контролируются Тайванем, но являются частью материкового Китая.

Независимость Тайваня поддерживается  на Тайване, но противостоит , которая стремится сохранить несколько двусмысленный статус-кво Китайской Республики в соответствии с консенсусом 1992 года или постепенно воссоединиться с материковым Китаем на какой-то момент.

Правительство Китайской Народной Республики (КНР) выступает против независимости Тайваня, поскольку считает, что Тайвань и материковый Китай составляют две части территории одной страны. Правительство КНР сформулировало «принцип одного Китая», согласно которому иностранные государства могут поддерживать официальные дипломатические отношения с КНР только при условии, что они откажутся от всех официальных дипломатических отношений и формального признания Китайской Республики. Благодаря экономическому влиянию КНР, она успешно вынудила многие страны отозвать официальное признание Китайской Республики.

Примечания 

Тайвань